Lord Chief Justice (ou Lord Président du Banc de la Reine) est le chef de la magistrature dans différentes composantes (présentes ou passées) du Royaume-Uni :
 Lord Chief Justice of England and Wales ;
 Lord Chief Justice of Ireland ;
 Lord Chief Justice of Northern Ireland ;
 Lord Chief Justice of the Common Pleas ;
 Lord Chief Justice of the King's Bench for Ireland ;

Notes et références